A férfi 800 méteres gyorsúszást a 2011-es úszó-világbajnokságon július 26-án és 27-én rendezték meg. Előbb az selejtezőt, utána a döntőt.

Rekordok

Érmesek

Eredmény

Selejtezők

Döntő

Források
Rajtlista
Selejtezők eredményei
Döntő eredményei

FG0800